Kayuputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kayuputih, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Kayuputih, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar